Часна () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Люблинецкий повят, Силезское воеводство. Население — 7989 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Добродзень
 Гмина Хербы
 Гмина Кохановице
 Гмина Олесно
 Гмина Павонкув
 Гмина Пшистайнь

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Силезского воеводства